Флоренс:

США 

 Флоренс — місто в штаті Алабама
 Флоренс — місто в штаті Аризона
 Флоренс — село в штаті Вермонт
 Флоренс — містечко в штаті Вісконсин
 Флоренс — невключена територія в штаті Вісконсин
 Флоренс — село в штаті Іллінойс
 Флоренс — містечко в штаті Індіана
 Флоренс — місто в штаті Канзас
 Флоренс — місто в штаті Кентуккі
 Флоренс — село в штаті Массачусетс
 Флоренс — місто в штаті Міннесота
 Флоренс — містечко в штаті Міссісіпі
 Флоренс — невключена територія в штаті Міссурі
 Флоренс — статистично обумовлена місцевість в штаті Монтана
 Флоренс — тауншип в штаті Нью-Джерсі
 Флоренс — містечко в штаті Нью-Йорк
 Флоренс — невключена територія в штаті Огайо

Інше
 3122 Флоренс – астероїд

Див. також 
 Флоренція (значення)